Ludwig Gebhard von Hoym (1631–1711)
 Ludwig Gebhard von Hoym (1678–1738)